William Cowper, 1er comte Cowper (vers 1665–1723), lord chancelier d'Angleterre,
 William Cowper (vers 1666–1709), anatomiste anglais,
 William Cowper (1731–1800), poète anglais.